Кіруна (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Кіруна — місто у Швеції, у лені Норрботтен.
 6273 Кіруна — астероїд головного поясу.
  — найпівнічніший аеропорт Швеції, розташований приблизно за 10 км від центру міста Кіруна.
  — залізничнний вузол на лінії Лулео-Центральне — Кіруна — Нарвік, у місті Кіруна